Mbomou peut désigner :
 Mbomou ou Bomu, un cours d'eau d'Afrique
 Mbomou, une préfecture de République centrafricaine
 Haut-Mbomou, une préfecture de République centrafricaine